Мишель Нордин () (известна также как Мишель Эриксон , Мишелль Нордин  и просто Мими) (2 октября 1980, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская и американская актриса. 

Родилась 2 октября 1980 года в районе  Рио-де-Жанейро. Известна своими небольшими ролями в многочисленных американских телевизионных сериалах. 

С 1999 года проживает в Лос-Анджелесе, США. В том же году начала свою карьеру в качестве актрисы, появившись в эпизодических ролях в фильмах «Вышибала», «Арсенал зла», «Мумия: Древнее зло» и в одном из эпизодов сериала «Баффи — истребительница вампиров». В следующем году упор был уже сделан на сериалы: 6 серий «ФАКультета», эпизод «Шоу Джины Дэвис» и титульная героиня эпизода Иветта в сериале «Зажигай со Стивенсами». В 2000 году сыграла проститутку в фильме «Цемент». Однако уже в 2001 году все работы Мишель были в фильмах: «Микроскопический парень» (снова проститутка), «Спросите Синди» и «Стеклянный дом». Повторный отход от работ в сериалах произошёл в 2006-2007 годах, но позже она снова вернулась к эпизодическим ролям в сериалах.

Популярна в интернете, в том числе и русскоязычном, благодаря выдранным из контекста фильмов и сериалов сцен с обнажённой натурой и имитацией половых актов.

Фильмография 

Фильм «50 000 долларов и девушки по вызову: Любовная история» на 2 июля 2012 года находился в стадии съёмок.
Особая благодарность актрисе выражена при съёмках фильмов «Free Samples» (2012) и «The Thompsons» (2013).

Публикации в качестве модели 
Фотографии Мишель публиковались в журналах Playboy (декабрь 2007) и  (ноябрь 2000), в последнем случае её фотография также украшала обложку.

Примечания

Ссылки 
 Мишель Нордин на IMDB
 Твиттер
 

Родившиеся в Рио-де-Жанейро